Greg Remmers (1948), Nederlands crimineel
 Jan Remmers (1922-2013), Nederlands voetballer en voetbaltrainer
 Jesse Remmers (1968), Nederlands crimineel
 Maartje Remmers (1978), Nederlands actrice
 Wieneke Remmers (1978), Nederlands musicalactrice

Zie ook 
 Remmer (doorverwijspagina)